Ervedosa (Pinhel), een plaats in de Portugese gemeente Pinhel
 Ervedosa (Vinhais), een plaats in de Portugese gemeente Vinhais